Slovo EBIT nebo ebit má více významů:

 kvantová informace
 ebit – maximálně provázaný kvantový stav tvořený dvěma qudity v kontextu některých kvantových komunikačních protokolů, kde tyto stavy samy primárně nenesou informaci, ale jsou využity k jejímu přenosu.

 ekonomie
 EBIT – zisk před úroky a zdaněním.